За́мок Кабрера — название нескольких замков (фортификационных сооружений) на территории Испании:
 Замок Кабрера — замок на острове Кабрера, одного из Балеарских островов (Испания). 
 Замок Кабрера (Кабрера-д'Анойя)
 Замок Кабрера (Масанет-де-Кабреньс)